Мезиборжи (), бывш. Шёнбах () — город на западе Чехии, в районе Мост Устецкого края. Расположен примерно в 2 км к северу от города Литвинов, вблизи границы с Германией, на высоте 512 м над уровнем моря. Площадь составляет 14,4 км².

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1398 году. До 1946 года Мезиборжи был населён преимущественно немцами, население после Второй мировой войны представлено главным образом выходцами из внутренних районов Словакии, которые нашли здесь работу в угольной промышленности.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края